Пешек () — прізвище чеського походження, що може відноситись до:
 Лукаш Пешек — чеський мотогонщик;
 Саманта Пешек — американська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Марія Пешек (, нар. 1973) — польська акторка і співачка.
 Карел Пешек (, 1895—1970) — чехословацький футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Чеські прізвища